Friedeberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Žulová, Stadt in Mährisch-Schlesien, Tschechien 
 Strzelce Krajeńskie, Stadt in der Neumark, Woiwodschaft Lebus, Polen 
 Mirsk, Stadt in Niederschlesien, Polen
 Friedeberg (Wiehengebirge) (192 m), Erhebung im Wiehengebirge
Friedeberg ist der Familienname von:
 Raphael Friedeberg (1863–1940), deutscher Arzt und Anarchist

Siehe auch:
 Friedberg
 Friedeberger
 Friedenberg
 Friedeburg (Begriffsklärung)
 Friedensberg